Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1969 го́да () — 25-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1969
1960-е годы в Латвии
Футбол в СССР в 1969 году